Димитър Зографов може да се отнася за:

 Димитър Зографов, (1877 – 1940), български офицер и революционер, деец на ВМОК
 Димитър Зографов, български политик от БЗНС, министър
 Димитър Зографов (1914 – 1944), български футболист